Hap steht für: 
 Apis (ägyptische Mythologie)

hap steht für:
 Hupla (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Westneuguinea

HAP steht als Abkürzung für:
 Helmholtz-Allianz für Astroteilchenphysik
 high altitude platform, eine Höhenplattform
 Handelsabgabepreis
 Hydroxylapatit
 hospital acquired pneumonia (nosokomiale Pneumonie), siehe Lungenentzündung
 HAP Grieshaber, Helmut Andreas Paul Grieshaber (1909–1981), deutscher Maler und Grafiker
 HomeKit Accessory Protocol, ein Smart Home Protokoll von Apple, siehe HomeKit

Håp ist ein norwegisch-schwedischer Spielfilm unter der Regie von Maria Sødahl aus dem Jahr 2019

Siehe auch:
 Happ

Abkürzung